John James Ennis (1809–1878) – angielski polityk, parlamentarzysta z Athlone
 John James Ennis (1842–1884) – angielski polityk, parlamentarzysta z Athlone